Łukowo peut désigner en Pologne :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Łukowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Łukowo, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Łukowo, dans la voïvodie de Mazovie ;
 du village de Łukowo, dans la voïvodie de Poméranie.